La palabra exorcista puede referirse a:

 Exorcista, persona a la que se supone la cualidad de expulsar a espíritus malignos de un sitio en concreto mediante la práctica del exorcismo.

Literatura 
 El exorcista, novela de terror de 1971 escrita por William Peter Blatty.

Cine
 El exorcista, película de terror de 1973 dirigida por William Friedkin.
 Exorcista II: el hereje, película de terror de 1977 dirigida por John Boorman.
 El exorcista III, película de terror de 1990 dirigida por William Peter Blatty.

Televisión 
El exorcista, serie de televisión de 2016.

Enlaces externos